Beloneuria är ett släkte av bäcksländor. Beloneuria ingår i familjen jättebäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jättebäcksländor
Beloneuria